Ez a szócikk a 2008. évi nyári olimpiai játékok férfi labdarúgó-válogatottjainak listáját tartalmazza. Minden nemzet 18 játékost nevezhetett a tornára, akik közül 15 játékosnak 1985. január 1-jén, vagy utána kellett születnie, a másik három játékosnál nem kellett korhatárt figyelembe venni. Legalább két kapust kellett nevezni, de lehetőség volt egy harmadik kapus nevezésére is.

Az alábbi táblázatok oszlopai a következőket jelentik:
 #: A játékos mezszáma a tornán
 Név: A játékos neve
 Klub: A játékos mely klub tagja volt a torna ideje alatt
 Születési idő és életkor: A játékos mikor született, a zárójelben lévő szám azt mutatja, hogy a torna kezdetekor (2008. augusztus 7.) hány éves volt
 Játszott: A játékos hány mérkőzésen lépett pályára, a zárójelben lévő szám azt mutatja, hogy hányszor lépett pályára csereként
  : A játékos hány gólt lőtt a torna során
  : A játékos hány sárga lapot kapott a torna során
 : A játékost hányszor állították ki két sárga lappal
  : A játékost hányszor állították ki azonnali piros lappal

A csoport









B csoport









C csoport









D csoport









Jegyzetek

Források 
 
 

Ferfi keretek